El término condensador puede tener distintos significados.

Un condensador térmico es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno de ellos se enfría, pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro se calienta. Se fabrican en tamaños y disposiciones diversas para ser empleados en numerosos procesos térmicos.
Un condensador eléctrico es un conjunto de dos superficies conductoras en influencia total, usualmente separadas por un material dieléctrico, que sirve para almacenar energía eléctrica.
Un condensador de flujos magnéticos y de radiofrecuencias variables. En aerodinámica se están utilizando para la construcción de los dispositivos satélites, debido a su reducido peso y dimensiones.
En laboratorio de química, a un tubo refrigerante.
En microscopía óptica un Condensador (microscopía) es un sistema de lentes que concentra los haces de luz por debajo de la muestra que se desea observar.